Crashing Thru – film del 1939 diretto da Elmer Clifton
Crashing Thru – film del 1949 diretto da Ray Taylor